Paje, villaggio del Botswana
 Paje, circoscrizione rurale (wards) della Tanzania
 Paje, villaggio di Zanzibar